Chamacuero kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Chamacuero, Coahuila, Allende, 
 Chamacuero, Jalisco, Teocuitatlán de Corona, 
 Chamacuero, Michoacán de Ocampo, Puruándiro, 

Robotskapade Mexikoförgreningar